

Лубово — гміна в Гнезненському повіті Великопольського воєводства
 Лубово — село в гміні Лубово Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Лубово — село в гміні Борне-Суліново Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства